Llista d'asteroides del 258.001 al 259.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

258001-258100

258101-258200

258201-258300

258301-258400

258401-258500

258501-258600

258601-258700

258701-258800

258801-258900

258901-259000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (255001)-(260000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (250001-260000)